Troublemaker (en inglés alborotador) se puede referir a:

 Troublemaker Studios, una productora cinematográfica fundada por Robert Rodriguez y Elizabeth Avellan.
 Troublemaker, canción de la banda de punk rock Green Day.
 Troublemaker, una canción de la boyband Arashi.
 Troublemaker, una canción de Taio Cruz.
 Troublemaker, una canción de Olly Murs.